Pacific Beach peut faire référence à :
 Pacific Beach (San Diego), une plage de San Diego
 Pacific Beach (Washington), une plage du Comté de Grays Harbor, dans l'État de Washington, aux États-Unis
 Pacific Beach, série télévisée